Terazidere peut désigner :

Toponymes

Terazidere : l'un des 11 quartiers du district de Bayrampaşa à Istanbul ;
 Terazidere : une station de la ligne M1 du métro d'Istanbul.

Homonymie de toponyme